Nonnenberggraben ist ein Gewässername:

 Nonnenberggraben (Rot), rechter Zufluss der Rot (zur Donau) nach Burgrieden, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Kleiner Nonnenberggraben, linker Zufluss des Hermislochgrabens  (zum Nonnenberggraben, zur Rot, zur Donau) bei Burgrieden

Siehe auch:
 Nonnengraben